Il campionato di calcio polacco del 1952 si svolse in forma ridotta per consentire la preparazione ai giochi olimpici di Helsinki.

Il torneo venne vinto dal Ruch Chorzów.

Fase a gruppi

Gruppo 1

Gruppo 2

Finale 
 
 Ruch Chorzów - Polonia Bytom 2-2 (sospesa per incidenti e ripetuta)
 Ruch Chorzów - Polonia Bytom 7-0
 Polonia Bytom - Ruch Chorzów 0-0

Classifica finale 

 Ruch Chorzów
 Polonia Bytom
 Cracovia Kraków
 Wisła Kraków
 Kolejarz Poznań
 Legia Warszawa
 Lechia Gdańsk
 Wawel Kraków
 AKS Chorzów
 Górnik Radlin
 Polonia Warszawa
 ŁKS Łódź

Calcio nel 1952
Campionato polacco di calcio